Nyamwezi peut désigner :
 les Nyamwezi, une population de Tanzanie
 le nyamwezi, une langue bantoue